EPLS, sigle composé des quatre lettres E, P, L et S, peut faire référence à :
 Espoir pour la santé : ONG sénégalaise  regroupant des scientifiques, médecins, ingénieurs, techniciens et administratifs du Sénégal et de France, dont le but est de mettre en place de nouveaux outils de lutte contre  la bilharziose et le paludisme dans la vallée du fleuve Sénégal.